Indonesië
 Kramatwatu (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kramatwatu (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam